Daniël Jean Sanches (↑1912), Amsterdams gemeenteambtenaar
 Francisco Sánches de Scepticus (ca. 1550-1623), Portugees filosoof
 Renato Sanches, Portugees voetballer (1997)
 Simon Sanches (1915-2002), creool die poogde een staatsgreep te plegen
 Stacy Sanches (1973), Amerikaans model en actrice

Zie ook 
 Sánchez (doorverwijspagina)